Барханы — разновидность дюн. По форме (вид сверху) напоминают подкову или серп. В поперечном разрезе имеют длинный и пологий наветренный склон и короткий крутой подветренный.

В научную литературу слово ввёл А. А. Миддендорф в 1881 году.

Описание 
Наветренный склон бархана — длинный и пологий, его угол наклона 5-14°. Подветренный — короткий и крутой с углом наклона 30-33°, переходящий в направленные по ветру постепенно понижающиеся рога. Разделяет склоны по разные стороны острый, чётко выраженный гребень. Высота барханов варьирует от 1 до 470 метров.

В зависимости от режима ветров скопления барханов принимают различные формы. Например, встречаются барханные гряды, вытянутые вдоль господствующих ветров или их равнодействующей; барханные цепи, поперечные взаимно противоположным ветрам; барханные пирамиды в местах конвекции вихревых потоков и т. д.

Не будучи закреплёнными, барханы под действием ветров могут менять форму и перемещаться со скоростью от нескольких сантиметров до сотен метров в год, засыпая дороги, поля, пастбища, небольшие населённые пункты. Для борьбы с этим явлением используется закрепление песков.

Высочайшие барханы 
Высота лежащих на горизонтальном основании барханов от самой низкорасположенной точки подножия до вершины:
 бархан в восточной части (песчаной) пустыни Деште-Лут (Иран) — 407 м ()
 бархан в пустыне Гоби (пески Алашань) — 405 м ()
 бархан Сары-Кум в Дагестанском заповеднике в 20 км от Махачкалы (Россия) — 262 м ()

Другие примечательные барханы 
 Дюна 7 в пустыне Намиб — одна из высочайших дюн в мире.
 Поющий бархан в Казахстане.

См. также 
 Эоловые отложения
 Заструга
 Надув

Примечания

Ссылки 

 Положительные формы рельефа 
 
 PaleoKazakhstan.com: Высочайшие барханы мира

Положительные формы рельефа
Эоловые формы рельефа